Загумённов (Загумённова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Загумённов, Виктор Аркадьевич (1952—2020) — советский и российский фотожурналист.
 Загумённов, Олег Николаевич (род. 1974) — российский актёр театра и кино, режиссёр, театральный педагог.